Veigar Páll Gunnarsson
10265 Gunnarsson
Ágúst Ævar Gunnarsson
Desambiguação